Termenul „Smith” se poate referi la:

Smith (antroponime)
Toponime
Smith, California, SUA
Smith, Indiana, SUA
Comitatul Smith, Texas, SUA
Alte utilizări
Smith (crater lunar)
Smith antigen